Керимзаде — азербайджанское имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Керимзаде, Парвин Орхан кызы (род. 1976) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания. 
 Керимзаде, Фарид Эльмар оглы (род. 1997) — азербайджанский футболист, полузащитник. Выступает в составе команды Премьер-лиги Азербайджана — ФК «Сумгаит».
 Керимзаде, Фарман Исмаил оглы (1937—1989) — азербайджанский писатель, сценарист и режиссёр.